Masters 2004 var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 1 - 8 februari 2004 i Wembley Conference Centre. Startfältet bestod av de sexton högst rankade spelarna, plus Neil Robertson, som vann kvalturneringen och Ding Junhui, som fick ett wildcard.

Detta var den första Mastersturneringen som inte sponsrades av tobaksbolaget Benson & Hedges, efter att det blivit hårdare lagar i Storbritannien mot tobaksbolagens sponsring av evenemang. Detta års upplaga av turneringen hade ingen sponsor alls, och inte heller kvaltävlingen var längre uppkallad efter Benson & Hedges.

Sextonårige Ding Junhui spelade sin första TV-sända match, och vann i debuten mot Joe Perry. Han föll dock i nästa omgång. Paul Hunter vann sin tredje och sista Masterstitel efter att ha slagit Ronnie O'Sullivan i en mycket spännande och välspelad final, där Hunter bland annat gjorde fem centuries. Hunter låg under med både 2-7 och 7-9, innan han vände och vann matchen med 10-9. I alla sina tre mastersfinaler har Hunter svarat för stora upphämtningar.

Resultat 

2004 i Storbritannien
2004
Snookersäsongen 2003/2004